DTO peut désigner :
 data transfer object (en français, objet de transfert de données), un patron de conception utilisé dans les architectures logicielles objet ;
 Dublin Transportation Office, un organisme gouvernemental de l'Irlande créé en 1996 pour conseiller sur l'aménagement du territoire et s'occuper du transport public du Grand Dublin.
 Declared Training Organisation (en français, organisme de formation déclaré), organisme de formation aéronautique agréé, considéré comme conforme à la réglementation par la DSAC.